Raci ist der Familienname von:
 Paul Raci (* 1948), US-amerikanischer Musiker und Filmschauspieler

RACI steht als Abkürzung für:
 Responsible, Accountable, Consulted, Informed, Technik zur Analyse und Darstellung von Verantwortlichkeiten, siehe RACI
 Royal Australian Chemical Institute, wissenschaftliche Fachgesellschaft